Джузеппа Элеонора Барбапиккола (, 1702 — прим. 1740) — итальянка-натурфилософ, поэт и переводчик. Наиболее известна переводом «Принципов философии» Рене Декарта 1722 года.

Была членом Аркадской академии в Болонье под именем Mirista Acmena. Часто публиковала поэмы совместно со своим другом, Луизой Вико. В своём переводе «Принципов философии» она заявляет, что женщины, в отличие от того, во что верят её современники, не интеллектуально отсталы от природы, но им лишь не хватает образования.

Работы 
 «La tradutrice a' lettori», Prefazione alla traduzione de I Principi della filosofia di Renato Des-Cartes'. Tradotti dal francese col confronto del latino in cui l’autore gli scrisse da Giuseppa Eleonora Barbapiccola tra gli Arcadi Mirista, Mairesse,Torino, 1722.
 Sonetto contenuto nella raccolta Componimenti in lode del padre Michelangelo da Reggio di Lombardia, cappuccino, predicatore nel duomo di Napoli, nella quaresima dell’anno CIOIOCCXXIX di Giambattista Vico, Stamperia di F. Mosca, Napoli, 1729.

 Примечания 

 Литература 
 E. Grillo, BARBAPICCOLA, Giuseppa Eleonora" , Dizionario Biografico degli Italiani, vol. VI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani
 Miriam Focaccia, Barbapiccola Giuseppa Eleonora, da Scienza a due voci, Università di Bologna
 Claudia Gentile, Maria Angela Ardinghelli (1728—1825), una poetessa meridionale del Settecento, dal sito dell’ADI-Associazione degli Italianisti
 The Feminist Encyclopedia of Italian Literature , (a cura di Rinaldina Russell), Greenwood Press, Westport Connecticut, 1997
 Paula Findlen, Rebecca Marie Messbarger, «Giuseppa Eleonora Barbapiccola», in Maria Gaetana Agnesi et alia. The Contest for Knowledge, University of Chicago Press, 2005 ISBN 978-0-226-01055-7 (pp. 37-66)

Переводчики Италии
Персоналии Италии XVIII века
Поэтессы Италии
Женщины-философы Италии
Философы XVIII века
Члены Аркадской академии
Деятели феминизма Италии